The Second Stage Turbine Blade é o álbum de estreia da banda norte-americana de rock alternativo Coheed and Cambria, lançado em 5 de fevereiro de 2002. É a segunda parte de uma pentalogia contando a história The Amory Wars. Ele foi relançado em 20 de setembro de 2005 e inclui 3 faixas bônus inéditas.

Faixas

Faixas bônus

Álbuns de Coheed and Cambria
Álbuns de estreia de 2002